Mulher Invisível (Marvel Comics) — personagem de quadrinhos
A Mulher Invisível (filme) — produção brasileira com Selton Mello e Luana Piovani
A Mulher Invisível (telessérie) — da Rede Globo com Selton Mello, Débora Falabella e Luana Piovani

The Invisible Woman, filme de terror de 1940, traduzido no Brasil como A Mulher Invisível
Above the Shadows, filme de 2019 lançado no Brasil como A Mulher Invisível

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão